Pierrot bezeichnet die Theaterfigur Pierrot und davon abgeleitet:

in der Literatur:
 eine Kurzgeschichte von Guy de Maupassant, siehe Pierrot (Maupassant)
 eine Pantomime von Gustave Flaubert, siehe Pierrot au Sérail 
 ein Gedichtband des belgischen Lyrikers Albert Giraud, siehe Pierrot (Albert Giraud)
 eine Dichtung von Langston Hughes, siehe Pierrot (Langston Hughes)

in der Musik:
 das Stück „Pierrot“ aus Robert Schumanns Carnaval op. 9
 einen Liederzyklus von Arnold Schönberg nach Girauds Gedichten, siehe Pierrot Lunaire
 das Musikstück „Pierrot the Clown“ aus dem Album Meds von Placebo
 das Musikstück „Pierrot Le Fou“ aus dem Album Unter Palmen EP von Janka (Band)
 eine 1986–1996 aktive deutsche Rockband, Pierrot (Band)
 eine japanische Rockgruppe, siehe Pierrot (Band)
 das Musikstück "Pierrot" aus dem Album Alles Auf Hoffnung von Gil Ofarim

im Film:
Pierrot le fou von Jean-Luc Godard (1965), mit Jean-Paul Belmondo und Anna Karina
die Trophäe des Bayerischen Filmpreises

Außerdem:
 ein japanisches Anime-Studio, siehe Studio Pierrot
 Pierrot (Zeitschrift), eine von 1925 bis 1942 und 1947 bis 1957 wöchentlich erscheinende französische Jugendzeitschrift
 eine in den 1980ern bekannte und im 2019 wiederbelebte Schweizer Speiseeismarke des Markeninhabers Emmi AG

Pierrot ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Pierrot (* 1960), französischer Schauspieler
 Jean-Louis Pierrot (* 1761, 1765 oder 1773; † 1857), haitianischer Politiker und Präsident von Haiti
 Jean Yvan Pierrot (* 1996), mauritischer Gewichtheber
 Roger Pierrot (1920–2015), französischer Bibliothekar, Romanist und Literaturwissenschaftler